Каризалито има више значења:

 Каризалито, Ретес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Каризалито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Каризалито (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каризалито (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каризалито (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Каризалито (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику